Die Saison 1971/72 war die 41. Spielzeit der finnischen SM-sarja. Meister wurde zum insgesamt 15. Mal in der Vereinsgeschichte Ilves Tampere. Lukko Rauma, Karhu-Kissat und Joensuun Kiekko-Pojat stiegen in die 2. Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zwölf Mannschaften insgesamt 22 Spiele. Die sechs bestplatzierten Mannschaften der Hauptrunde qualifizierten sich für die Finalrunde, in der der Meister ausgespielt wurde. Die übrigen sechs Mannschaften mussten in einer Abstiegsrunde um den Klassenerhalt antreten, wobei die drei Letztplatzierten der Abstiegsrunde in die 2. Liga abstiegen. Die Ergebnisse aus der Hauptrunde wurden in die Final- bzw. Abstiegsrunde übernommen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Zweite Saisonphase

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Abstiegsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

SM-sarja-Saison
Eishockeysaison 1971/72